IDP est un sigle qui peut désigner :

 IDP Home Video, une entreprise française spécialisée dans l'édition et la distribution d'animés et mangas. 
 Internal DisplayPort, un port matériel.
 Identity Provider, fournisseur d'identité en authentification OpenID.